Dona puede hacer referencia a:

 Dónut, denominada dona en ciertas zonas, es un pan circular con un agujero en el centro.
 Dona, escultura del artista Joan Miró de 1981.
 Dona Lluna, escultura.
 «Dona», canción de Kaliopi de 2016.
 «Doughnut», canción de Twice de 2021.
 Doughnuts, banda sueca de hardcore punk.